Arroyo Cufré ist der Name folgender Flüsse:

 Arroyo Cufré (Río de la Plata), Nebenfluss des Río de la Plata, Uruguay
 Arroyo Cufré (Río Rosario), Nebenfluss des Río Rosario, Uruguay